Forteczna – wzniesienie w Górach Sowich
 Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Fortecznej w Poznaniu – zajezdnia tramwajowa